AWK steht für:
 American Water Works Company (NYSE:AWK), US-amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen
AWK Group, ein Schweizer Beratungs- und Ingenieurunternehmen mit Hauptsitz in Zürich
 Guss- und Armaturwerk Kaiserslautern
 Wake Island Airfield (IATA-Code), militärisches Flugfeld auf Wake, Atoll im westlichen Pazifischen Ozean, Außengebiet der Vereinigten Staaten

awk steht für:
 awk, eine Programmiersprache
 Awabakal (ISO -639-3-Code), eine australische Aborigines-Sprache

Abkürzung